Farinelli (zanger), (1705-1782), de artiestennaam van de Italiaanse zanger Carlo Broschi
 Farinelli (film), (1995), de Belgische film van Gérard Corbiau